Kochanovce

En 

 Village du district de Bardejov, Voir Kochanovce
 Village du district de Humenné, Voir Kochanovce
 Quartier de la ville de Sečovce
 Partie du village de Adamovské Kochanovce

Homonymie de toponyme